Wijngaardbrug (Antwerpen)
Wijngaardbrug (Brugge)
Wijngaardbrug (Gent)
Wijngaardbrug (Geraardsbergen)